Tashichho dzong (བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང ; Tassisudon dans les encyclopédies anciennes) est un monastère et une forteresse bouddhiste situé au nord de la ville de Thimphou au Bhoutan, sur la rive ouest du Wang Chu.

Il a traditionnellement été le siège du Druk Desi (ou « Dharma Raja »), chef du gouvernement civil du Bhoutan, un bureau qui a été combiné avec la royauté depuis la création de la monarchie en 1907 et la capitale estivale du pays.

Édifice religieux au Bhoutan
Dzong